Bregninge kan avse följande platser i Danmark:

 Bregninge, Horbelev Sogn
 Bregninge, Kalundborgs kommun
 Bregninge, Lolland
 Bregninge, Tåsinge
 Bregninge, Ærø kommun